Fuchsmühle ist der Name folgender Orte:
 Fuchsmühle (Creglingen), anderer Name von Fuchshof (Creglingen), Einzelhof im Stadtteil Frauental von Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Fuchsmühle (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Fuchsmühle (Freystadt), Ortsteil der Stadt Freystadt, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Fuchsmühle (Heidenheim), Ortsteil des Marktes Heidenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Fuchsmühle (Hilpoltstein), Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Fuchsmühle (Hofheim in Unterfranken), Ortsteil der Stadt Hofheim i.UFr., Landkreis Haßberge, Bayern
 Fuchsmühle (Hohenfels), Ortsteil des Marktes Hohenfels, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Fuchsmühle (Kirchenlamitz), Ortsteil der Stadt Kirchenlamitz, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Fuchsmühle (Lauchheim), Einzelhof der Stadt Lauchheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Fuchsmühle (Leinburg), Ortsteil der Gemeinde Leinburg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Fuchsmühle (Luckaitztal), Siedlungsplatz im Ortsteil Gosda der Gemeinde Luckaitztal, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Fuchsmühle (Meeder), Ortsteil der Gemeinde Meeder, Landkreis Coburg, Bayern
 Fuchsmühle (Nehlitz), Ortsteil der Gemeinde Petersberg, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Fuchsmühle (Pfakofen), Ortsteil der Gemeinde Pfakofen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Fuchsmühle (Pleystein), Ortsteil der Stadt Pleystein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Gallenmühle (Rennertshofen), auch Fuchsmühle, Ortsteil des Marktes Rennertshofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Fuchsmühle (Rothenburg ob der Tauber), Ortsteil der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern
 Fuchsmühle (Treuchtlingen), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Fuchsmühle (Wildflecken), Ortsteil des Marktes Wildflecken, Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Fuchsmühle ist der Name folgender Höfe, Mühlen und Siedlungsgebiete:
 Hof in Lauchheim in Baden-Württemberg
 Hof in Ettenheim in Baden-Württemberg
 Hof in Conradsdorf in Sachsen

 Fuchsmühle (Niedermeiser), Wassermühle bei Niedermeiser, Landkreis Kassel, Hessen
 ehemalige Wassermühle in Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern

 Siedlungsgebiet im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg

Fuchsmühle ist die deutsche Bezeichnung von:
 Lisiny (Karlino), nicht mehr existierende Ortschaft der Gemeinde Karlino (Körlin an der Persante) in der Woiwodschaft Westpommern, Polen (Fuchsmühle, Kreis Kolberg-Körlin/Pommern)
 Lisiec (Susz), Ortschaft in der Gemeinde Susz in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (Fuchsmühle, Kreis Rosenberg/Westpreußen)

Fuchsmühle bezeichnet außerdem:
 ehemalige Papierfabrik in Hammermühle (heute Kępice) in Westpommern, Polen
 markanter Bau in Uffheim im Elsass, Frankreich

Siehe auch:
 Fuchsmühl
 Fuchsenmühle